Свёнтек — фамилия.

 Свёнтек, Ига (род. 2001) — польская теннисистка. 
 Свёнтек, Казимир (1914—2011) — белорусский кардинал.
 Свёнтек, Ромуальд (род. 1928) — польский публицист.